Чемпіонат Швейцарії з хокею 1969 — 58-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіонат пройшов за новою формулою, команди зіграли між собою по 2 матчі. За підсумками першого етапу п'ятірка найкращих розіграли медалі, чемпіоном став «Ла Шо-де-Фон» (2 титул). Трійка найгірших розіграли «зайвого», НЛА покинув ХК «Давос», який вибув до НЛБ.

Підсумкова таблиця (1 етап) 

Гра не відбулась.

Підсумкова таблиця (фінальний раунд) 

Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.

Втішний раунд 

Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.

Найкращі бомбардири 
Мішель Тюрле («Ла Шо-де-Фон») - 29 очок (20+9)
Клод Генрі (ХК «Серветт-Женева») - 24 очка (12+12) 
Улі Лютхі  (ХК «Клотен») - 23 очка (17+6)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1969 у швейцарському спорті